Paulo Emílio da Costa Leite (São Paulo, 26 de janeiro de 1941 — Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 1990) foi um poeta e compositor brasileiro.

Compositores do estado de São Paulo
Poetas do estado de São Paulo
Naturais da cidade de São Paulo